En mathématiques, l'expression groupe de Poincaré (d'après le mathématicien français Henri Poincaré) désigne les objets suivants :
 le groupe fondamental (qui est aussi le premier groupe d'homotopie, aussi désigné sous l'expression ) ;
 le groupe de Poincaré, utilisé en calcul relativiste, qui est le groupe des isométries d'un espace de Minkowski.